Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2008 — 66-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. Титул чемпіона вперше здобув ЕБ/Стреймур.

Клуби

Підсумкова таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 

2008
Фарерські острови